XVI округ () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 

 XVI округ

Окрузи Будимпеште